

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Jagodnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Siedlce
 Jagodnia – przysiółek wsi Karolinki w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka

Zobacz też 
 Jagonia (Jagonja, Jagodnia) – wieś na Ukrainie, obwód lwowski
 Jagodna